Poppenhof ist der Ortsname von

 Poppenhof (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Poppenhof (Schnaittach), Ortsteil des Marktes Schnaittach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

 Poppenhof (Wüstung), Wüstung auf der Gemarkung von Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern

 Poppenhof (Gemeinde Kappel), Ortschaft von Kappel am Krappfeld, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

 Poppenhof (bei Herzogenaurach)